Zo kan het dus ook (Maan), een single van Maan uit 2019
 Zo kan het dus ook Part 2, een vervolgsingle op de eerste single van Maan door dezelfde artiest uit 2020
 Zo kan het dus ook (Nielson), een single van Nielson uit 2012